Il Circolo Pickwick (The Pickwick Papers) – racconto di Charles Dickens
 The Pickwick Papers – cortometraggio del 1913 diretto da Larry Trimble
 The Pickwick Papers – film del 1952 diretto da Noel Langley